

Patronyme

 Albert Pardigon (1915-1995), footballeur français
 François Pardigon (1826-1879), écrivain français ayant participé à la Révolution de 1848
 Garance Pardigon (1992-), journaliste et chroniqueuse française

Toponyme

 Villa romaine de Pardigon, site romain découvert dans le département français du Var